«Party Rock» — перший студійний альбом американського гурту «LMFAO». Випущений 7 липня 2009 року.

Списки композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми LMFAO
Англомовні музичні альбоми